Le terme Misema peut se référer à:

Toponymes
Lac Misema, un plan d'eau du canton de Katrine et du canton Arnold Township, District de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, Ontario, Canada.
Petit lac Misema, un plan d'eau du canton de Ben Nevis, District de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, Ontario, Canada.
Rivière Misema, un cours d'eau traversant le District de Timiskaming et le District de Cochrane, au Nord-Est de l'Ontario, Ontario, Canada.
Petite rivière Misema, un cours d'eau traversant le District de Timiskaming et le District de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, Ontario, Canada.

Autres 
Acrolophus misema, un insecte de nuit de la famille des Acrolophidaes que l'on retrouve en Amérique du Sud.
Caldeira Misema, une caldeira ayant frappé la terre de 2 704 à 2 707 millions d'années passées, en Ontario and Quebec, Canada.